Кубок Австрії з футболу 1997–1998 — 64-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Титул вперше здобув Рід.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10-17 серпня 1997

|}
(*) — порядковий номер нижчих ліг, у яких грають клуби в поточному сезоні.

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25-30 серпня 1997

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 вересня 1997

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 жовтня - 1 листопада 1998

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 квітня 1998

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 травня 1998

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Австрії на rsssf  

1997—1998
Австрія
Австрія
1997 в австрійському спорті
1998 в австрійському спорті